Тази статия представлява списък на страните в света според техния брутен вътрешен продукт (БВП) по номинална стойност. Това е сумата от всички стоки и услуги, създадени в рамките на държавата за дадената година. Стойността на тази сума е конвертирана по пазарни цени в щатски долари.

Данните са от няколко източника и не включват всички страни. Първата колона включва данни за 2018 г. за членове на Международния валутен фонд, за които е налична информация. Данните са в милиони щатски долари. Втората колона представя данните на Световната банка за 2015 г.

Списъци 
Списъците могат да се преподреждат чрез щракване върху двойната стрелка.

Бележки

Източници

Вижте също 
 Страни по БВП (по номинална стойност) на глава от населението
 Страни по БВП (ППС)
 Страни по БВП (ППС) на глава от населението

Списъци на страни